Meldi (motorfietsmerk), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Meldi (volk), een Oud Belgisch Gallisch volk